Städtekrieg bezeichnet folgende Kriege:

 Städtekrieg 1387–1389 zwischen dem Schwäbischen Städtebund und den bayerischen Herzögen
 Dreizehnjähriger Krieg (Preußischer Städtekrieg) 1454–1466 zwischen dem Preußischen Bund und dem Deutschen Ritterorden 
 Erster Markgrafenkrieg (1449/50), auch Süddeutscher Städtekrieg genannt